Il gruppo del piombo è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo del piombo 
 Alluminio nativo
 Nichel nativo
 Piombo nativo

Note 

Piombo